Jméno a příjmení Pavel Procházka má více nositelů:

 Pavel Procházka (kněz) (* 1956) – český římskokatolický kněz
 Pavel Procházka (ilustrátor) (* 1962) – český ilustrátor